«Нормальные люди» () — ирландский драматический телесериал режиссёров Ленни Абрахамсона и Хэтти Макдональд, снятый по одноимённому роману Салли Руни. Главные роли исполняют Дейзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал. Премьера состоялась 26 апреля 2020 года на сервисах Hulu и BBC Three.

Сюжет 
В центре сюжета история отношений двух молодых людей — Марианны и Коннелла, которые знакомы со средней школы в Слайго, а затем вместе учились в Тринити-колледже Дублина.

В ролях

Отзывы 
Первый сезон сериала получил высокие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у картины 89 % положительных рецензий на основе 72 отзывов. На сайте Metacritic — 84 балла из 100 на основе 44 рецензий.

Сериал получил похвалу за реалистичное изображение интимных сцен, однако их обилие спровоцировало дебаты на ирландском радио.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Пронченко З. Нормально, супер: Долгие ласки и глицериновые слёзки в сериале BBC «Нормальные люди» // Искусство кино, 13.05.2020

Телесериалы Ирландии
Драматические телесериалы
Оригинальные программы Hulu
Телесериалы 2020 года